Hamilton North and Bellshill steht für:

 Hamilton North and Bellshill (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Hamilton North and Bellshill (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus